Belén Asensio – taekwondoka spagnola
 Eugeni Asensio – pallanuotista e arbitro spagnolo
 Florentino Asensio Barroso – vescovo e martire spagnolo
 José María Asensio – storico, giornalista, biografo e scrittore spagnolo
 Marco Asensio – calciatore spagnolo
 Pablo Asensio – ex calciatore e allenatore di calcio argentino